

Localidades 

 Athée (Côte-d'Or)
 Athée (Mayenne)
 Athée-sur-Cher

Desambiguações de topônimos